

Patronyme 
Mariamne - parfois Mariamme - est un nom fréquent dans la dynastie hérodienne. Voir en particulier :
 Mariamne l'Hasmonéenne (I), deuxième femme d'Hérode le Grand.
 Mariamne (II), fille du Grand-Prêtre Simon ben Boethos, troisième femme d'Hérode le Grand
 Mariamne (fille d'Agrippa Ier) (V)

Littérature 
 Mariamne, tragédie d'Alexandre Hardy ( 1610)
 La Mariane, de Tristan L'Hermite (1636 au théâtre du Marais)
 Hérode et Mariamne, tragédie de Voltaire (1724-1725 à la Comédie-Française)

Notes et références

Voir aussi 
 Myriam
 Hannah